Элис Ловел (; до 1467—1518) — английская аристократка, 9-я баронесса Морли в своём праве (suo jure) с 1489 года.

Элис Ловел была дочерью Элеаноры Морли, 7-й баронессы Морли в своём праве, и Уильяма Ловела. Она родилась до 1467 года, а до 1476 года вышла замуж за сэра Уильяма Паркера. В 1489 году, после смерти брата Генри, Элис унаследовала семейные владения в Норфолке и стала 9-й баронессой Морли в своём праве (suo jure). В 1510 году она овдовела, позже вышла замуж во второй раз, за сэра Эдуарда Говарда, и в 1513 году овдовела снова. Баронесса умерла в 1518 году.

В первом браке Элис родила троих детей. Это были:

 Джейн;
 Элис;
 Генри (1476—1556), 10-й барон Морли.

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Морли
Баронессы Англии в своём праве
Бароны Англии XV века
Бароны Англии XVI века
Ловелы
Паркеры
Говарды